Margrit Bohren-Hoerni (1917-1995), Zwitserse advocate, bestuurster, feministe en politica
 Rudolf Bohren (1920-2010), Zwitsers theoloog

Zwitserse achternaam